Jean Léonard Marie Poiseuille (1799-1869) – medico, fisiologo e fisico francese
 Legge di Poiseuille – legge fisica dei fluidi
 Poiseuille – unità di misura della viscosità
 12286 Poiseuille – asteroide della fascia principale